Congestie is ophoping of verstopping in een netwerk en kan verwijzen naar:

 verkeerscongestie, in het wegverkeer
 congestie (data), in een datacommunicatienetwerk dat gebruikmaakt van packet-switching, zoals het internet
 congestie (bloedsomloop) ,in de bloedsomloop, wanneer bloed zich ophoopt in een orgaan
 opvlieger